Abingdon (Illinois) — cidade nos EUA
Abingdon (Virgínia) — cidade nos EUA

Abingdon-on-Thames — cidade em Oxfordshire, na Inglaterra

Desambiguações de topônimos